Ле́ннард Ке́мна (; род. , Ведель, земля Шлезвиг-Гольштейн, Германия) — немецкий профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий с 2020 года за команду мирового тура  .

Достижения 

 2014
 1-й  Чемпион мира — Индивидуальная гонка (юниоры)
 1-й  Чемпион Европы — Индивидуальная гонка (юниоры) 
 1-й  Чемпион Германии — Индивидуальная гонка (юниоры) 
 1-й Гран-при Рублиланда (юниоры) — Генеральная  классификация
 1-й — Этап 2
 2-й Тур Истрии (юниоры) — Генеральная  классификация
 1-й — Этап 1
 3-й Трофей Карсберга (юниоры) — Генеральная  классификация
 1-й — Этап 1b (ИГ) 
 2015
 1-й  Чемпион Германии — Индивидуальная гонка 
 1-й — Этап 4  Джиро дель Валле-д’Аоста
 Чемпионат мира
 3-й  —  Индивидуальная гонка
 10-й —  Групповая гонка 
 6-й Велогонка Мира U23
 9-й Джиро дель Бельведере 
 2016
 1-й  Чемпион Европы — Индивидуальная гонка 
 4-й  Чемпионат мира — Индивидуальная гонка 
 6-й Circuit des Ardennes  — Генеральная  классификация
 1-й  — Молодёжная классификация
 2017
 Чемпионат мира
 1-й  — Командная гонка
 2-й  — Групповая гонка 
 5-й Тур Фьордов — Генеральная  классификация
 2020
 3-й Вуэльта Мурсии — Генеральная  классификация
 4-й Trofeo Pollença – Port d’Andratx 
 7-й Волта Алгарви — Генеральная  классификация

Статистика выступлений

Гранд-туры

Примечания

Ссылки 
 Кемна, Леннард на FirstCycling
 Официальный сайт Кемна, Леннард ,